Warm Springs kan syfta på:

 Warm Springs, Georgia
 Warm Springs, Kalifornien
 Warm Springs, Virginia